Tsjoej (rivier), een rivier die door het noorden van Kirgizië en het zuiden van Kazachstan stroomt
 Tsjoej (oblast), een oblast in Kirgizië